Tejmuraz Gabašvili era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Nikoloz Basilashvili ha battuto in finale Chase Buchanan 7–6(7–2), 6–2.

Teste di serie 

  Aleksandr Kudrjavcev (quarti di finale)
  Filip Peliwo (Primo turno, ritiro)
  Konstantin Kravčuk (secondo turno)
  Yasutaka Uchiyama (quarti di finale)

  Chase Buchanan (finale) 
  Huang Liang-chi (primo turno) 
  Shuichi Sekiguchi (primo turno) 
  Pedja Krstin (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Karshi Challenger 2014